

Pessoas
Gilbert Harman
Harriet Harman
Jennifer Harman
Louise Amanda Harman

Localidades

Harman (Virgínia Ocidental)

Hărman

Indústrias 

 Harman International - empresa estadunidense

Veja também
Harmano

Desambiguação